Smoke on the Water (Дым над водой) — известная песня рок-группы Deep Purple, впервые выпущенная на альбоме Machine Head.

Песня дала название пластинке Группа «Дип Пёрпл». Дым над водой — сборнику из серии «Архив популярной музыки», составленному из композиций Deep Purple, выходивших на синглах и альбомах разных лет.